Sette navi da guerra della Royal Navy britannica hanno avuto come nome HMS Fearless:

 La prima Fearless è stata una cannoniera da 12 cannoni varata nel 1794 e affondata nel 1804 a Plymouth.
 La seconda Fearless è stata un Brig da 12 cannoni varato nel 1804 e affondato nel 1812.
 La terza Fearless fu un battello a pale, precedentemente denominato Flamer e di proprietà del General Post Office, rinominato nel 1837 e demolito nel 1875.
 La quarta Fearless è stata un incrociatore torpediniere varato nel 1886 e venduto nel 1905. 
 La quinta Fearless è stata un incrociatore leggero (Scout Cruiser) Classe Active varato nel 1912 e demolito nel 1921. 
 La sesta Fearless è stata un cacciatorpediniere classe F varato nel 1934. Venne danneggiato in un attacco aereo e autoaffondato nel 1941.
 La settima Fearless è stata una nave da sbarco classe Fearless varata nel 1963. Ha partecipato alla guerra delle Falkland e alla prima guerra del golfo. È stata demolita nel 2008.

Le navi che hanno portato il nome di HMS Fearless hanno ricevuto in totale sette Battle Honours:

 Heligoland 1914
 Jutland 1916
 Norway 1940
 Atlantic 1941
 Malta Convoys 1941
 Mediterranean 1941
 Falkland Islands 1982

Fearless